Домінуючою релігією Хорватії є католицизм, переважно латинського обряду, до якого станом на 2011 р. належали 86,3 % населення (серед населення, що відповіли про свою релігійну приналежність — 88,5 %). Православ'я (4,4 %), поширене серед етнічних сербів, є другою за кількістю вірних релігію країни. Іслам (1,5 %) є третьою релігію Хорватії, він поширений серед босняків, албанців та циган. Атеїстами та нерелігійними назвали себе 3,8 % населення, 2,2 % — не зазначили релігійну приналежність.

Поширеність 

Релігійний склад населення Хорватії у 2011 р.
 римо-католики ‒ 86,28 %
 православні ‒ 4,44 %
 протестанти ‒ 0,34 %
 мусульмани ‒ 1,47 %
 атеїсти та агностики ‒ 4,57 %
 інше / не вказано ‒ 3,24 %

Етно-релігійний склад 
Релігійний склад серед представників різних національностей за переписом 2011 р.:

Див. також 
 Населення Хорватії

Примітки